drzewa – zobacz drzewo
Tytuły:
 Drzewa – album Gadabit
 Drzewa – album Wojciecha Hoffmana
 Drzewa – film polski